La cintura di castità, film del 1949 diretto da Camillo Mastrocinque;
La cintura di castità, film del 1967 diretto da Pasquale Festa Campanile.